Calipso (mitologia)
Banda Calypso
Calipso (gênero musical)
Calypso — gênero musical também conhecido como brega pop ou calipso
Calipso (satélite)
Calypso (navio)
Calypso (orquídea)
CALIPSO — satélite artificial 
53 Kalypso — asteroide

Desambiguação